Bahrain Victorious (UCI Team Code: TBM) — бахрейнская профессиональная шоссейная велокоманда, основанная в 2017 году .

История 
Создание команды начиналось летом 2016 года, после объявления о создании собственной команды принцем Бахрейна Нассером бен Хамед аль-Халифом. Команда финансируется из Бахрейна в целях содействия международной популяции велоспорта вместе с co-спонсором — тайваньским производителем велосипедов Merida. В 2020 году вместо Merida спонсором стал производитель спорткаров McLaren.

Состав и победы

Текущий сезон 2023 
Состав

Победы

Другие сезоны 

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Главные достижения

Гранд-Туры 
 Тур де Франс
 Участие: 2 (2017 - 2018)
 0 классификаций:
 0 этапов:
 лучший результат: Доменико Поццовиво (18 место в 2018)
 Джиро д’Италия
 Участие: 3 (2017 - 2019)
 0 классификаций:
 2 этап:
 1 этап в 2017: этап 16 — Винченцо Нибали
 1 этап в 2018: этап 10 — Матей Мохорич
 лучший результат: Винченцо Нибали (2 место в 2019)
 Вуэльта Испании
 Участие: 2 (2017 - 2018)
 0 классификаций:
 1 этап:
 1 этап в 2017: этап 3 — Винченцо Нибали
 лучший результат: Винченцо Нибали (2 место в 2017)

Многодневки 
 5 побед:
 Тур Хорватии (2): Винченцо Нибали (2017), Константин Сивцов (2018)
 Тур Тайваня : Юкия Арасиро (2018)
 БинкБанк Тур : Матей Мохорич (2018)
 Тур Германии : Матей Мохорич (2018)

Однодневки 
 9 побед:
 Брабантсе Пейл: Сонни Кольбрелли (2017)
 Кубок Бернокки (2): Сонни Кольбрелли (2017, 2018)
 Джиро дель Эмилия: Джованни Висконти (2017)
 Джиро ди Ломбардия: Винченцо Нибали (2017)
 Милан — Сан-Ремо: Винченцо Нибали (2018)
 Гран-при Лугано: Херман Пернстайнер (2018)
 Гран-при Индустрия и Артиджанато ди Ларчано: Матей Мохорич (2018)
 Гран Пьемонте: Сонни Кольбрелли (2018)

Континентальные чемпионаты

Национальные чемпионаты 
  Чемпионат Испании: 1
 Групповая гонка : 2018 (Горка Исагирре)
  Чемпионат Словении: 1
 Групповая гонка : 2018 (Матей Мохорич)
  Чемпионат Эфиопии: 1
 Групповая гонка : 2017 (Цгабу Грмай)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте procyclingstats.com
 Профиль на сайте Мирового Тура

Велосипедные команды